Ameixoeira ou Ameixeira — árvore de fruto
Ameixoeira (Lisboa) — freguesia portuguesa do concelho de Lisboa
Estação Ameixoeira — estação do Metropolitano de Lisboa
Forte da Ameixoeira — fortificação situada nafreguesia de mesmo nome

Desambiguações de topônimos